Община Добой или Град Добой () —  община (город) на севере Республики Сербской с центром в собственно городе Добой.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины (Града Добой) составила 77 223 человека, по переписи 1991 года —  102 549 человек.

Этнический состав населения общины (Града Добой) по переписи 1991 года:
 мусульмане — 41.164 (40,14 %);
 сербы — 39.820 (38,83 %);
 хорваты — 13.264 (12,93 %);
 югославы — 5.765 (5,62 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 2.536 (2,47 %).
Всего: 102 549 чел.

Населённые пункты 
В состав общины до 2014 года входили 83 населённых пункта, в том числе город Добой. В 2014 году 13 населённых пунктов были выведены из состава града Добой в новую общину Станари ().

Примечания

Литература 

Общины Республики Сербской